Et si c'était vrai... est un roman français de Marc Levy publié en 2000.
 Et si c'était vrai... (Just Like Heaven) est un film américain, adapté du précédent roman, réalisé par Mark Waters en 2005.